Almirante García de los Reyes (S-31), submarino de la clase Balao que prestó servicio en la Armada de Estados Unidos de 1944 a 1959 y desde entonces hasta 1981 en la Armada Española.
 Mateo García de los Reyes (S-84), submarino de la Armada Española, que se encuentra en construcción.

Nombres de buques de la Armada de España